Барраку́ды  — семейство морских хищных рыб из отряда скумбриеобразных.

Термин Барракуда () также может иметь следующие значения:

Авиация 
 «Барракуда» — британский торпедоносец и пикирующий бомбардировщик Фейри Барракуда.
 Barracuda (БПЛА) — разведывательный БПЛА совместной германо-испанской разработки.

Флот 
Подводные лодки:
 «Барракуда» — построечное название советской (российской) подводной лодки проекта 945.
 «Барракуда» — типы подводных лодок проекта «Барракуда»
 «Барракуда» — тип французской атомной подводной лодки
 «Барракуда» — тип австралийской ДЭПЛ
 Подводные лодки типа «Барракуда» (1951) — американские послевоенные ДЭПЛ
 USS Barracuda (SSK-1) — головной корабль этого типа
 Подводные лодки типа «Барракуда» (1924) — американские ДЭПЛ
 USS Barracuda (SS-163) — головной корабль этого типа
 Barracuda (S164) — португальская подводная лодка типа «Албакора»

Остальное:
 «Барракуда» — противолодочная торпеда.
 HMS Barracouta — шесть кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании XVIII и XIX века.
 HMS Barracouta (1851) — пароход британского флота XIX века.
 USS Barracuda (SP-845) — патрульная лодка (1917—1919)

Фильмы 
 «Барракуда» — американский фильм ужасов 1978 года.
 «Барракуда» () — французский кинофильм 1997 года.

Прочее 
 «Барракуда» () — коктейль на основе рома, ликёра Galliano, игристого вина, ананасового сока и сока лайма.
 Операция «Барракуда» () — военная операция по свержению африканского диктатора Бокассы
 Plymouth Barracuda — двухдверный автомобиль сегмента Pony Car производства Plymouth, выпускаемый с 1964 по 1974 годы.
 Seagate Barracuda — модель накопителей на жестких магнитных дисках от вендора Seagate Technology.